Шкловський Віктор Борисович — російський письменник, кінодраматург, кінознавець.
 Шкловський Ісаак Володимирович (1864—1935) — єврейський публіцист, етнограф та белетрист, відомий під псевдонімом Діонео.
 Шкловський Йосип Самуїлович — радянський астроном, астрофізик.